

Patronymes 
Geary est un patronyme porté notamment par :
 Dillon Geary (né en 2002), coureur cycliste sud-africain
 Jackie Geary (née en 1977), actrice américaine
 John White Geary (1819-1873), avocat américain, homme politique, et général dans l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession
 Patricia Geary, auteur et romancière américaine
 Reggie Geary (1973-), joueur et entraîneur américain de basket-ball
 Rick Geary (né en 1946), illustrateur et auteur de bande dessinée américain

Toponymes

Geary, communauté rurale du Nouveau-Brunswick

Geary, ville fantôme au Kansas
 Comté de Geary, comté du Kansas
 Geary, ville en Oklahoma
 Boulevard Geary, rue importante de San Francisco en Californie

Geary, communauté en Écosse située sur l'île de Skye

Autre 
 Geary, un logiciel libre de courrier électronique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme